Welsh Open 2005 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 17 – 23 stycznia 2005 w Newport Centre w Newport. Był to czwarty rankingowy turniej w sezonie 2004/2005.

1 runda

Główna drabinka turniejowa

Finał

Linki zewnętrzne 
Turniej Welsh Open w serwisie 147.pl

Welsh Open
2005 w sporcie
2005 w Walii
Sport w Newport